3:10 to Yuma ist der Originaltitel folgender Spielfilme:

 Zähl bis drei und bete aus dem Jahre 1957
 Todeszug nach Yuma aus dem Jahre 2007